El término Auvers puede referirse a:

 Auvers (Alto Loira), comuna francesa en el departamento de Alto Loira.
 Auvers (Mancha), comuna francesa situada en la región de Baja Normandía.
 Auvers-sur-Oise, comuna francesa situada en la región de la Isla de Francia.